Alan Hale – attore statunitense (1892-1950)
 Alan Hale Jr. – attore statunitense (1921-1990)
 Alan Hale – astronomo statunitense (1958)